Андрей Соломенников:
 Соломенников, Андрей Александрович (род. 1987) — российский шоссейный велогонщик.
 Соломенников, Андрей Сергеевич (род. 1986) — российский биатлонист.